1-й авиатехнический арсенал флота в Йокосуке ( Коку Гидзюцу-Сё) — авиационное конструкторское бюро Японского императорского флота, основанное в 1932 году в городе Йокосука. Занималось разработками учебных и боевых самолётов для флота. В то же время, сами самолёты производились другими авиастроительными компаниями, находящимися в кооперации с арсеналом.

На западе арсенал известен под названием Йокосука. В самой Японии использовалось сокращение Кугисё

Во время войны 
Во время Второй мировой войны, КБ преимущественно занималось разработкой самолётов для флота, собственное производство авиатехники в основном заключалось в выпуске нескольких прототипов. Разработанные им самолёты серийно производили компании Aichi, Watanabe (металлургический завод, в 1943 году переименован в , и Арсенал флота Хиро в Куре (Hiro Kaigun Kōshō, также известен по аббревиатуре Hiroshō). В названиях техники, разработанной арсеналом Йокосука, стояла обозначающая производителя литера "Y".

Примером подобной кооперации может служить палубный пикирующий бомбардировщик Yokosuka D4Y1 Suisei Model 11 (Суйсэй - Комета), который в основном производился Aichi. Кроме того и D4Y1 и некоторые последующие модели выпускались на мощностях 11-го арсенала флота Хиро.

Известными разработками арсенала были:
 D4Y «Суйсей»
 P1Y «Гинга»
 B4Y
 MXY7 Ока

Примечания

Источники 
 Francillon, R.J. Japanese Aircraft of the Pacific War, Putnam, London, 1970, SBN 370 00033 1
 Mikesh, Robert and Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910–1941. London: Putnam, 1990. 

Авиастроительные компании Японии
Военно-морской флот Японии